

Алмалинський сільський округ — адміністративна одиниця, Акжаїцький район, Західноказахстанська область
 Алмалинський сільський округ — адміністративна одиниця, Байдібека район, Туркестанська область
 Алмалинський сільський округ — адміністративна одиниця, Саркандський район, Жетисуська область
 Алмалинський сільський округ — адміністративна одиниця, Чиїлійський район, Кизилординська область